Dasnoy est un patronyme porté notamment par :
 
 Albert Dasnoy (1901-1992), peintre et essayiste belge,
 Philippe Dasnoy (1934-2014), journaliste, auteur de documentaires et écrivain belge.

Patronyme belge